Афана́сий Матве́евич Сели́щев (, Волово, Орловская губерния — 6 декабря 1942, Москва) — советский лингвист-славист, член-корреспондент АН СССР (1929), член-корреспондент Болгарской АН (1931).

Биография 
Селищев говорил о себе: «Я вышел из бедной крестьянской семьи. Только благодаря случайности (земской стипендии) я получил среднее образование (высшее образование было уже легче получить мне). Связи со своей социальной средой не порывал и не порываю».

Окончив Казанский университет в 1910 году, Селищев остался там на кафедре славянского языкознания. Приват-доцент с 1913 г. В 1914 г. ездил на два месяца на Балканы для изучения македонских говоров.

Профессор Иркутского университета (с осени 1918 по лето 1920 года). На следствии по «делу славистов» его обвиняли в том, что он эвакуировался из Казани в Иркутск с белой армией.

Профессор Казанского университета (1920—1921). В 1922 переехал в Москву, возглавил кафедру славянских языков 1-го МГУ, но в конце 1920-х годов она была ликвидирована. Работал в Институте языка и литературы РАНИОН (институт был закрыт в 1931 г.)

31 января 1929 года избран член-корреспондентом АН СССР по Отделению гуманитарных наук (по разряду языков и литератур европейских народов (славянская филология)).

В 1931—1932 годах работал в недолго просуществовавшем московском НИИ языкознания (НИИЯЗ) при Наркомпросе, созданном оппонентами марризма. Селищев подвергся нападкам со стороны директора института М. Н. Бочачера:

4 января 1932 г. Бочачер уволил Селищева из института, однако через полгода нарком просвещения А. С. Бубнов восстановил Селищева на работе. В начале 1933 г., однако, из-за противостояния марризму был ликвидирован весь институт и Селищев снова потерял работу. Через полгода зачислен в штат Института славяноведения в Ленинграде.

Арестован в феврале 1934 года по делу славистов. Был осуждён на 5 лет лагерей, находился в Карлаге. Освобождён досрочно 11 января 1937 г., жил в Калинине. Д. Н. Ушаков устроил его в МИФЛИ, но Селищев был вынужден уйти оттуда из-за травли. В 1938 году исключён из АН СССР.

В 1939 году после письма Сталину получил московскую прописку, профессор Московского государственного педагогического института, Московского городского педагогического института.

С началом Великой Отечественной войны смог включиться в пропаганду «славянского братства» в агитационных статьях и на радио, получил поручение создать кафедру славяноведения в МГУ, но был уже тяжело болен для этого.

Умер от рака. Похоронен на Даниловском кладбище.

После смерти А. М. Селищева рукописи его работ долгое время хранились в Московском государственном педагогическом институте, позднее были переданы на хранение в ЦГАЛИ (сейчас РГАЛИ). Архив до сих пор не разобран, хранящиеся в нём материалы не опубликованы. В частности, в ЦГАЛИ находится рукопись работы «Южнославянские языки», о которой обычно пишут, что она утрачена безвозвратно. Исключение составил учебник по старославянскому языку (издан в 1951—1952), опубликованный по рукописи. После войны его научное наследие подвергалось официальной критике (Марр отрицал родство славянских языков) вплоть до краха марризма в 1950.

Вклад в науку 
Селищев — один из крупнейших русских славистов XX века, автор работ по истории русского языка, сравнительной грамматике славянских языков, по славянским говорам в Албании и Македонии (впоследствии лёгшим в основу литературного македонского языка), по балканистике, по славянской палеографии и топонимике. Считал македонские говоры частью болгарского языка и резко критиковал «сербизирующую» концепцию югослава А. Белича, однако возражал, когда в Болгарии из его теории делались политические выводы о принадлежности территорий. По утверждениям Бернштейна, впоследствии в своём курсе славянской филологии, прочитанном в 1938 г., Селищев упомянул македонский как особый язык и одобрил статью Бернштейна о македонском языке для БСЭ. В изданных в 1968 году «Избранных трудах» Селищева македонские говоры представлены как часть «болгарской языковой территории».

Автор крупного труда по диалектологии «Диалектологический очерк Сибири» (выпуск 1, 1921), социолингвистических работ об изменениях в русском языке после Октябрьской революции: «Язык революционной эпохи» (1928; вскоре работа стала полузапрещённой из-за цитат из Троцкого, Каменева и др., в 1935 раскритикована в «Правде» и изъята, в 2003 переиздана), «О языке современной деревни» (1939). Посмертно издана книга «Старославянский язык» в двух частях (1951—1952) — одно из лучших описаний языка древнейших письменных памятников, имеющее также значение учебника; работа переиздавалась в 2001 и 2006 гг.

Вклад в образование 
А. М. Селищев активно разрабатывал программы учебных курсов по славянским языкам. В рукописях сохранились программы его курсов «Сравнительной грамматики славянских языков» (1922—1923 гг.), «Введения в славянскую филологию» (1938 г.), «Введения в славяно-русскую этнологию», программы по болгарскому языку, истории и диалектологии польского языка. Для аспирантов учёный подготовил общую Программу курсов по славистике, дающую углублённое представление о болгарском, сербо-хорватском, словенском, сербо-лужицком и полабском языках; пособие по курсам южнославянских и западнославянских языков.

Работы 
 Взгляды Карла Гавличка на Россию. К истории славянских взаимоотношений в половине XIX века. — Казань, 1913.

 Введение в сравнительную грамматику славянских языков. — Казань, 1914. — Вып. 1. — 123 с.
 Очерки по македонской диалектологии. — Казань, 1918. — Т.1. — 284 с.
 Забайкальские старообрядцы. Семейские. — Иркутск, 1920.
 Диалектологический очерк Сибири. — Иркутск, 1921. — Вып. 1. — 297 с.
 Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917—1926). — М.: «Работник просвещения», 1928. — 248 с.
 Полог и его болгарское население. Исторические, этнографические и диалектологические очерки северо-западной Македонии. — София, 1929. — 439 с.
 Славянское население в Албании. — София, 1931. — 352 с.
 Македонская диалектология и сербские лингвисты. — София, 1935. — 101 с.
 Славянское языкознание. Т. 1. Западнославянские языки: Учеб. пособие. — М.: Учпедгиз, 1941. — 468 с.; Переизд.: M.: Либроком, 2010.
 Происхождение русских фамилий, личных имён и прозвищ // Учёные записки МГУ. Труды кафедры русского языка. Вып. 128. М., 1948. С. 137—141.
 Старославянский язык. В 2-х ч.: Учеб пособие. (Подготовлено к печати при участии Р. И. Аванесова) — М.: Учпедгиз, 1951—1952.
 Ч. 1: Введение. Фонетика. — 1951. — 336 с.
 Ч. 2: Тексты. Словарь. Очерки морфологии. — 1951. — 206 с
 Избранные труды. (Составление, общая редакция, вступительные статьи, комментарии и библиография Е. А. Василевской) — М.: Просвещение 1968. — 640 с

Примечания

Литература 
 Василевская Е. А. Архив профессора А. М. Селищева // Известия АН СССР. ОЛЯ. 1959. Т. 18. Вып. 1;
 Василевская Е. А. Афанасий Матвеевич Селищев (1886—1942) // Русская речь. 1969. № 2;
 Бернштейн С. Б. А. М. Селищев — славист-балканист. — М.: Наука, 1987.
 Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов»: 30-е годы. — М.: Наследие, 1994.
 
 «Самый видный славист» (отзыв Д. Н. Ушакова об А. М. Селищеве) // Лингвистическое отечествоведение. Т. 2 / под ред. В. И. Макарова. Елец: ЕГУ, 2001. С. 163-167.
  
 Никитин О. В. А. М. Селищев: Очерк жизни и деятельности // Селищев А. М. Труды по русскому языку. М., 2003.

Ссылки 
 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Статья на сайте «Ярус»
 Биография на сайте Библиотеки иностранных языков
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Никитин О. В. Жизнь и судьба Афанасия Матвеевича Селищева

Лингвисты России
Слависты Российской империи
Лингвисты СССР
Балканисты СССР
Македонисты СССР
Диалектологи
Социолингвисты
Топонимисты
Русисты
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Казанского университета
Преподаватели Иркутского государственного университета
Преподаватели МПГУ
Преподаватели МИФЛИ
Преподаватели историко-философского факультета МГУ
Преподаватели этнологического факультета МГУ
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Члены-корреспонденты Болгарской академии наук
Филологи, репрессированные в СССР
Умершие от рака
Похороненные на Даниловском кладбище
Преподаватели МГПИ им. Потёмкина
Преподаватели ЯГПУ